

Февраль 
 Витица, король вестготов (702—710).

Апрель 
 12 апреля — Дамиан Павийский, епископ Павии (680—710), святой католической церкви.

Июль 
 3 июля — Чжун-цзун, 4-й и 7-й император династии Тан.
 21 июля:
 Вэй, китайская императрица времён династии Тан, фактическая правительница империи при императоре Чжун-цзуне.
 Шангуань Ваньэр, наложница танского императора Чжун-цзуна, китайский политик и поэтесса.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Аль-Ахталь, арабский поэт.
 Геррен ап Дунгарт, король Думнонии (700—710).
 Кадуган ап Катен, король Диведа и Брихейниога (ок. 690—710).
 Какиномото-но Хитомаро, один из величайших поэтов Японии, первый в списке тридцати шести бессмертных поэтов средневековья.
 Конгал Кеннмагайр, король Кенел Конайлл (будущего Тирконнелла) и верховный король Ирландии (704—710).
 Святой Эгидий, христианский святой, покровитель калек, отшельник, живший в Провансе и Септимании.
 Эмеберт, святой Римско-католической Церкви, епископ Камбре.

0710
Умершие в 710 году